Okręty US Navy o nazwie USS "Woodbury", pochodzącej od Levi`ego Woodbury`ego:

 Pierwszy "Woodbury" był kutrem patrolowym (ang. revenue cutter), zwodowanym w 1837 i sprzedanym w 1847.

 Drugi "Woodbury" był kutrem patrolowym włączonym do służby w 1864 i wycofanym ze służby w 1915.

 Trzeci "Woodbury" (DD-309) był niszczycielem włączonym do służby w 1920 i wycofanym w 1923.

 Czwarty "Woodbury" (WSC-155) zbudowany w 1927 służył w United States Coast Guard do 1941, kiedy został przekazany do US Navy. Został wycofany ze służby i sprzedany w 1948.

Woodbury